Les  championnats d'Asie d'escrime se déroulent à partir du  dans la ville de Wuxi en Chine. Avec sept médailles d'or et un médaillé au moins dans chaque épreuve, la Corée du Sud a dominé ces championnats pour la huitième année consécutive.

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Liens internes 
 Championnats d'Asie d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2015-2016

2016
Escrime
Escrime 2016
Wuxi
Asie 2016
Asie
Sport en Chine en 2016
Sport en avril 2015